L'édition 2018 du tournoi de tennis du Queen's à Londres se déroule du 18 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Marin Čilić remporte l'épreuve en simple, Henri Kontinen et John Peers celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait des Argentins Juan Martín del Potro et Diego Schwartzman, de l'Espagnol Rafael Nadal, du Français Jo-Wilfried Tsonga et du Serbe Filip Krajinović. Ils sont respectivement remplacés par Ryan Harrison, Jared Donaldson, Daniil Medvedev, Leonardo Mayer et Frances Tiafoe.

Pendant le tournoi 
Après un an d'absence, Andy Murray fait son retour à la compétition. Le Britannique, retombé à la  place mondiale, s'était blessé à la hanche lors du tournoi de Wimbledon l'année précédente. Il s'incline en 3 sets après un marathon de  contre Nick Kyrgios.

Comme à Roland-Garros, Bob et Mike Bryan ne jouent pas ensemble sur le gazon londonien. En effet, Bob Bryan souffre toujours d'une blessure à la hanche, contractée à Madrid, et a déclaré forfait. Son frère prend part au tournoi au côté de Jack Sock. En 23 ans de carrière, les deux Américains n'ont joué que dix tournois séparément, en 2000, 2001, 2002, 2015 et donc 2018.

Titrés à Roland Garros quelques jours auparavant, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont éliminés d'entrée par les invités du tournoi Nick Kyrgios et Lleyton Hewitt, qui fait un retour à la compétition le temps de la saison sur gazon.

Lauréats 
Marin Čilić remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Novak Djokovic.

En double, Henri Kontinen et John Peers décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Jamie Murray et Bruno Soares. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Queen's
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi du Queen's
 
 

Queens
ATP 2018
Tennis en Angleterre en 2018
Tennis en juin 2018
Sport à Londres en 2018